Blå bånd kan have flere betydninger:
Blå bånd (atletik) – udmærkelse i atletik.
Blå bånd (cykling) – tildeles indehaveren af timerekorden.
Blå bånd (Nordatlanten) – udmærkelse til det skib der har krydset nordatlanten på kortest tid.